Rumunia:
 Feniș – wieś

Szwajcaria:
 Fenis – francuska nazwa gminy Vinelz

Włochy:
 Fénis – gmina

Inne:
 Fenis – zamek